Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 3-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1995
ATP Tour 1995